La Pervyj divizion 2004 fu la tredicesima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Prem'er-Liga assieme al .

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2003 vennero promossi in Prem'er-Liga l' e il , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion il , l', il , il  e il . Dalla Prem'er-Liga vennero retrocessi l' e il , mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi l', l', la , il  e il , vincitori dei cinque gironi.

Visti lo scioglimento e la conseguente mancata iscrizione della Dinamo San Pietroburgo, fu necessario ammettere un'ulteriore squadra al campionato. La scelta ricadde sulla , valutata come migliore tra le seconde classificate della Vtoroj divizion 2003: fu stilata una classifica delle seconde classificate (che erano divise in cinque differenti gironi) che teneva conto esclusivamente dei risultati contro le prime quattro in classifica.

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2005.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2005.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

A fine stagione l'Arsenal Tula ha rinunciato alla categoria per iscriversi in Vtoroj divizion.
A fine stagione il Černomorec Novorossijsk ha rinunciato alla categoria, abbandonando i campionati professionistici.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Prem'er-Liga 2004
 Kubok Rossii 2004-2005
 Vtoroj divizion 2004

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2004
2004